Baker County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Baker County (Florida)
 Baker County (Georgia)
 Baker County (Oregon)